

Wydarzenia 

 Początek panowania Zhaowanga, czwartego władcy z dynastii Zhou.